10970 de Zeeuw – asteroide della fascia principale
 Demy de Zeeuw – calciatore olandese
 Maxime De Zeeuw – cestista belga